Presidente Derqui puede hacer referencia a:

 Presidente Derqui, localidad de la Argentina;
 Santiago Derqui, político argentino quien fuera presidente de la Nación Argentina.